Jméno a příjmení Anna Vargová má více nositelek:

 Anna Vargová (moderátorka) – slovenská televizní moderátorka
 Anna Vargová (politička) (* 1953) – slovenská a československá politička ze Senecka, bezpartijní poslankyně FS za normalizace